Miejscowości w Polsce 
 Pieski – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz 
 Pieski – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
Rosja
 Pieski – miejscowość w Rosji, w obwodzie moskiewskim
 Pieski – wieś Rosji, w osiedlu wiejskim Pieriewołoczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim